Hugang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hugang (socken i Kina, lat 34,39, long 114,68), Henan, 
 Hugang (socken i Kina, lat 33,72, long 115,31), Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar